

Codici 
 dka – codice ISO 639-3 della lingua dakpakha

Altro 
 DKA – targa automobilistica del distretto di Kamienna Góra (Polonia)